Alais ist
 ein früherer Name der Stadt Alès im Département Gard, Frankreich
 der Name der Gemeinde La Ferté-Alais im Département Essonne, Frankreich

Alais oder Alaïs ist der Familienname folgender Personen:
 Alexie Alaïs (* 1994), französische Speerwerferin
 Ernesto Alais (* 1929), argentinischer Sportschütze

Siehe auch:
 Allais